Ashland kan henvise til:

Steder

Canada 
 Ashland, New Brunswick

Storbritannien 
 Ashland, Milton Keynes

USA 
Historiske steder
 Ashland, Henry Clay estate, en historisk sted i Lexington, Kentucky
 Ashland, Geismar, Louisiana
 Ashland, Upper Marlboro, Maryland
 Ashland Plantation i Darrow, Louisiana
 Ashland, Ashland, North Carolina
 Ashland, Henderson, North Carolina
By mv.
 Ashland, Alabama
 Ashland, Californien
 Ashland, Georgia, i Franklin County
 Ashland, Illinois
 Ashland, Indiana
 Ashland, Kansas
 Ashland, Kentucky
 Clay, Kentucky, grundlagt som Ashland
 Ashland, Concordia Parish, Louisiana
 Ashland, Natchitoches Parish, Louisiana
 Ashland, Maine, en by
 Ashland, Massachusetts
 Ashland, Mississippi
 Ashland, Missouri
 Ashland, Montana
 Ashland, Nebraska
 Ashland, New Hampshire
 Ashland, New Jersey
 Ashland, Chemung County, New York
 Ashland, Greene County, New York
 Ashland, Ohio
 Ashland, Oklahoma
 Ashland, Oregon
 Ashland, Pennsylvania
 Ashland, Tennessee
 Ashland, Virginia
 Ashland, Washington
 Ashland, West Virginia
 Ashland, Wisconsin, a city
 Ashland (town), Wisconsin, en by

 andre steder med Ashland i navnet
 Ashland City, Tennessee
 Ashland County, Ohio
 Ashland County, Wisconsin
 Ashland Heights, South Dakota
 Ashland Junction, Wisconsin
 Ashland Township, Morgan County, Indiana
 Ashland Township, Michigan
 Ashland Township, Minnesota
 Ashland Township, Pennsylvania

Andet brug 
 Ashland Airport (flertydig), flere steder
 Ashland Bridge (flertydig), flere steder
 Ashland University i Ashland, Ohio
 Clay-Ashland, Liberia
 Waking Ashland